ПЗУ — аббревиатура:
 Постоянное запоминающее устройство — элемент электронной вычислительной техники.
 Пуско-зарядное устройство — электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов и запуска автомобильного двигателя.
 Пуско-заряжающая установка — элемент боевого ракетного комплекса (например, ЗРК).
 Птицезащитное устройство — система защиты птиц от поражения током на воздушных линиях электропередачи.
 Переговорно-замочное устройство — домофон.
 Пылезащитное устройство — устройство, устанавливаемое перед воздухозаборником двигателя для очистки всасываемого в двигатель воздуха от пыли.
 ПЗУ — обозначение раздела «Схема планировочной организации земельного участка» в проектной документации

См. также 
 PZU